Wreck Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Wreck Island (Capricorn Group), ö,

Falklandsöarna 

 Wreck Island (ö i Falklandsöarna), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar